Tommy – album muzyczny grupy The Who
 Tommy – film oparty na albumie Tommy zespołu The Who
 Tommy – potoczne określenie brytyjskich żołnierzy walczących w I wojnie światowej
 Tommy – posąg w angielskim mieście Seaham